Айриш () — английская фамилия.

Фамилия 
  (Уильям Крейн Айриш; 1932—1992) — британский игрок в боулз, бронзовый медалист Чемпионата мира в четвёрках, серебряный медалист в тройках и в командном зачёте в составе сборной Англии (1976).
  (род. 1955) — американская художница и керамист, чьи работы входят в коллекцию Художественного музея Филадельфии.
  (род. 1941) — ирландский хёрлер, чемпион Национальной лиги хёрлинга (1963) в составе команды Уотерфорда.
  (1843—1923) — американский журналист и политик, редактор газеты Iowa State Press, председатель Демократической партии в штате Айова.
  (Джеймс Альфред Джордж Патрик Айриш; ок. 1942—2019) — монтсерратский испанист, соавтор гимна Монтсеррата, заведующий кафедрой испанистики Университета Вест-Индии (с 1974), профессор Городского университета Нью-Йорка (с 1993).
  (род. 1940) — американский священник Епископальной церкви, епископ Юты (1996—2010).
  (род. 1972) — монтсерратский крикетчик, участник кубка Red Stripe (2001—2002) в составе сборной «остальных» Подветренных островов.
  (Эдвард Симмонс Айриш; 1905—1982) — американский спортивный функционер, сооснователь Баскетбольной ассоциации Америки, президент баскетбольного клуба «Нью-Йорк Никс» (1946—1974), член Зала славы баскетбола (с 1964).
 Айриш, Уильям — один из псевдонимов американского писателя Корнелла Вулрича (1903—1968).
  (Артур Фрэнк Айриш; 1918—1997) — британский крикетчик, участник Чемпионата графств (1950) в составе команды Сомерсета.

См. также 
 
 
 
 «Лондон Айриш» — регбийный клуб, играющий в Чемпионате Англии.
 «Нотр-Дам Файтинг Айриш» — баскетбольная команда американского университета Нотр-Дам, играющая в 1-м дивизионе Национальной ассоциации студенческого спорта.